Siete Iglesias de Trabancos kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Siete Iglesias de Trabancos (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 
 Siete Iglesias de Trabancos (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 

Robotskapade Spanienförgreningar